Munapirtti kan avse:

Munapirtti – en by i Pyttis kommun, Södra Finlands län, se Mogenpört (by)
Munapirtti – en ö i Pyttis kommun, Södra Finlands län, se Mogenpört (ö)